Какота () — небольшой город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 26 октября 1555 года. 23 апреля 1637 года был создан католический приход Сан-Хасинто-де-Какота.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 68 километров к юго-юго-западу (SSW) от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2407 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Какота граничит на севере и северо-востоке с территорией муниципалитета Памплона, на юге — с муниципалитетом Читага, на юго-западе — с муниципалитетом Санто-Доминго-де-Силос, на западе — с муниципалитетом Мутискуа. Площадь муниципалитета составляет 139,84 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 1925 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 53,8 % от населения Какоты, женщины — соответственно 46,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,9 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 93 %.

Экономика 
Основу экономики Какоты составляет сельское хозяйство.

60,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 32,6 % — предприятия сферы обслуживания, 6,5 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер